Большо́й Харито́ньевский переу́лок — переулок в Басманном районе Центрального административного округа города Москвы. Проходит от Чистопрудного бульвара до Садовой-Черногрязской улицы, южнее Мясницкой улицы. К Большому Харитоньевскому переулку примыкают с нечётной (северной) стороны Гусятников, Малый Харитоньевский, Большой Козловский переулки, с чётной (южной) стороны улица Жуковского, улица Чаплыгина и Малый Козловский переулок.

Назван по храму Харитония Исповедника в Огородной слободе (1654), снесённому в 1935 году. Прежде был известен также по фамилиям домовладельцев как Козловский, или Хомутовский переулок (Хомутовка).

История 
В XVII веке на месте переулка лежала дворцовая Огородная слобода (см. переулок Огородная Слобода). В этой крупнейшей московской слободе в 1679 насчитывалось 373 двора огородников, и десятки дворов прочего люда, включая «немецкого пономаря» (включенный в перепись 1638, позднее «немец» исчезает из поля зрения). Слободу обслуживали три прихода — Харитония Исповедника (центр слободы), Николы в Мясниках и Трёх Святителей.

Во второй половине XVII века на окраине слободы были выстроены белокаменные палаты Алексея Волкова (№ 21). В 1727 Пётр II Алексеевич пожаловал палаты князю и подполковнику Преображенского полка Г. Д. Юсупову; после пожара 1737 года вслед за Юсуповыми в переулок пришли Бестужевы-Рюмины и прочая знать. Юсуповы владели палатами до 1917 года, а заодно и округлили владения землями по чётной стороне переулка. Расцвет усадьбы пришёлся на первую четверть XIX века, когда ей владел Н. Б. Юсупов, а по соседству владели домами Шуваловы, Измайловы и граф Санти.

Здесь квартировали Адам Мицкевич и И. И. Дмитриев, а в 1801—1808 в Большом Харитоньевском переулке жила семья С. Л. Пушкина:

 1801—1802 — в доме Волкова (на месте № 2)
 1802—1803 — в деревянном флигеле дома Юсупова (на месте одного из нынешних корпусов дома № 24)
 1803—1807 — в доме графа Санти (на месте № 8)
 1808—1808 — в доме князя Одоевского на углу Малого Козловского переулка.

Все упомянутые дома и Юсуповские сады сгорели в пожар 1812 года. Впоследствии, Пушкин «поселил» на углу Малого и Большого Харитоньевского переулков тётку Татьяны Лариной.

Когда-то вся левая, нечётная сторона Малого Козловского переулка составляла одно владение, которое в 1804 году приобрела жена князя Ф. С. Одоевского. В  1895 году для благотворительных целей построили два здания: Ксениевский (№1, арх. М. К. Геппенер) и Долгоруковский приюты (№3, арх. Д. В. Шапошников). в 1919—1922 гг. здесь находится Академия воздушного флота. Здесь на попечении своего дяди генерала Д. А. Закревского, провёл детство рано потерявший отца Владимир Одоевский.

Большой дом Юсупова (№ 24) в 1839 отошёл к казне и в нём был устроен работный дом для нищих и бродяг. Несмотря на старания городской администрации повысить «престиж» заведения, в 1913 только 54 % постояльцев жили в нём добровольно — остальные отрабатывали принудительные работы. В 1877 при работном доме появилось детское отделение, а в 1895 для приюта и было выстроено двухэтажное здание на углу Малого Козловского переулка.

Примечательные здания и сооружения

По нечётной стороне 
 № 3/13 — доходный дом Тестова (1910, архитектор О. Г. Пиотрович). В доме жил электротехник Я. Ф. Каган-Шабшай.
 № 9 — жилой дом (1927, архитектор В. Е. Дубовской). В 1950-х годах в доме жила актриса Рина Зелёная. В рамках гражданской инициативы «Последний адрес» на доме установлен мемориальный знак с именем служащего Израиля Абрамовича Майзеля, расстрелянного в годы сталинских репрессий. Согласно базам данных правозащитного общества «Мемориал» как минимум 7 жильцов этого дома были расстреляны в годы террора. Число погибших в лагерях ГУЛАГа не установлено.
 № 9/12 — памятник-бюст С. А. Чаплыгину. Выполнен скульптором З. М. Виленским и архитектором Ю. И. Гольцевым. Установлен в 1960 году.
 № 13/9 — памятник Н. А. Некрасову (скульптор И. М. Чайков, архитектор А. А. Усачёв). С 2011 года находится у здания филиала Центральной библиотеки города Москвы на Космодамианской набережной, 4/22.
 № 17/13 — Палаты дьяка Андреяна Ратманова. Построены в конце XVII века, перестроены во второй половине XVIII века.
 № 19, строение 1 — главный дом усадьбы А. В. Прокофьева, Н. Б. Юсупова, нач. XIX в. Был снесён и перестроен из бетона в 2015 году.
 № 21 — жилой дом конца XIX века.
 № 21, строение 4 — Палаты Волковых-Юсуповых, XVII—XIX век. Дворец Н. Б. Юсупова. Старейшее на сегодняшний день московское здание, связанное с жизнью А. С. Пушкина. Включают ограду и хозяйственные службы 1895, арх. Н. В. Султанов. В конце XIX в. западный корпус был надстроен третьим этажом, арх. В. Д. Померанцев.. В 1900-е годы ремонт и реставрацию дома осуществил архитектор П. В. Харко.
 № 23 — сохранившийся «старомосковский» каменный забор, разукрашенный во всегда яркие цвета.
 № 25/10 — жилой дом XVIII—XIX веков.

По чётной стороне 
 № 4 — Лицей НИУ ВШЭ (ранее — школа № 310). Здание построено по типовому проекту Л. А. Степановой 1950 года.
 № 8 — Доходный дом (1891, архитектор Н. В. Карнеев)
 № 10 — Доходный дом Грибова (1887)
 № 12А — Доходный дом (1911, архитектор Г. А. Гельрих). В доме жили учёный Е. А. Чудаков (в конце 1920-х годов) и живописец А. В. Васнецов.
 № 14 — доходный дом С. Е. Шугаева (1912, архитектор И. Г. Кондратенко)
 № 16-20 — дома первой половины XIX века «на реконструкции»
 № 16 — Доходный дом Р. Г. Кравец (1910, архитектор Г. А. Гельрих)
 № 18 — Доходный дом (1910, архитектор П. П. Крюков)
 № 20/2 (во дворе) — Главный дом усадьбы А. В. Прокофьева (жилой флигель усадьбы Н. Б. Юсупова), архитектор Иванов (?), 1791, 1880.
 19 марта 2017 года на фасаде дома была установлена мемориальная табличка «Последний адрес» инженера Анатолия Николаевича Куракина.
 № 22/1 — Городской детский приют (1895, архитектор М. К. Геппенер), позднее — жилой дом. В 1927—1953 годах здесь жил учёный в области машиноведения и автомобильной техники, академик Е. А. Чудаков.
 № 24 — бывший крепостной театр Юсуповых, начала XIX века; с 1839 г. — Московский Работный дом.
 № 24, строения 1А, 1Б — Городская усадьба Н. С. Фатьянова, А. С. Ланггауза, Н. Д. Стахеева (сер. XVIII—нач. XX вв.: главный дом, кон. 1740—нач. 1850-х гг., 1878, архитектор С. В. Соколов; 1886, архитектор М. Ф. Бугровский)
 № 24 стр. 2 — Городской дом трудолюбия им. М. А. и С. Н. Горбовых, построен в 1895—1896 по проекту И. П. Машкова архитектором Н. И. Якуниным. До революции в здании размещалось Городское присутствие по разбору и призрению нищих.
 № 26/12 — Институт глазных болезней (начало XX века), здания Яузской полицейской части XVIII—XIX веков

Переулок в литературе 
 В сей утомительной прогулке
 Проходит час-другой, и вот
 У Харитонья в переулке
 Возок пред домом у ворот
 Остановился.
 А. С. Пушкин, «Евгений Онегин», гл. VII

 И часто я украдкой убегал
 В великолепный мрак чужого сада,
 Под свод искусственно-порфирных скал...
 А. С. Пушкин, «В начале жизни помню я..» — о саде Юсуповых

Транспорт 
Станция метро «Чистые пруды» (начало)
Станция метро «Красные Ворота» (конец)

Примечания

Литература 
 Сытин П. В. Из истории московских улиц. — М., 1948. — С. 199—204.

Харитоньевский Большой